Œuilly puede referirse a: 

 Œuilly, comuna francesa situada en Aisne; o
 Œuilly, comuna francesa situada en Marne.